Hans Angerer ist der Name folgender Personen:

* Hans Angerer (Instrumentenbauer) (um 1620–1650), deutscher Instrumentenbauer
 Hans Angerer (Politiker) (1871–1944), österreichischer Geologe und Politiker (GDVP)
 Hans Angerer (Beamter) (1941–2012), deutscher Beamter

Siehe auch:
 Hannes Angerer (* 1994), österreichischer Grasskiläufer